Adolf Ferdinand Gehlen,(1775-1815), chimiste allemand.
 Arnold Gehlen, (1904-1976), anthropologue et sociologue allemand.
 Bruno Gehlen, (1871-1951), entomologiste. 
 Reinhard Gehlen, (1902-1979), haut responsable des services secrets sous le Troisième Reich, puis de la RFA (Allemagne de l'ouest).